Юричко Володимир Володимирович * 3 квітня 1994,Самбір, Львівська область, Україна — † 13 серпня 2014 поблизу села Хрящувате, Луганська область, Україна) — студент Національного медичного університету імені Олександра Богомольця (2011–2014), активний учасник подій Євромайдану (2013), активіст студентської революції в НМУ (2014), боєць 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». Загинув у бою.
 Юричко Василь Васильович — Генеральний директор супутникової телерадіокомпанії УТР

Прізвища